Lomme peut être :

Un patronyme 
 Chris Lomme (1938), une actrice belge.

Un toponyme 
 Lomme est une ancienne commune française, située dans le département du Nord.
Le comté de Lomme, nom primitif du comté de Namur.
Le pagus de Lomme est un pagus lotharingien, qui a donné son nom au comté de Lomme.

Un hydronyme 
 La Lomme est une rivière qui arrose entre autres Rochefort en Belgique.

Voir aussi